Johan Sandström kan avse någon av följande personer:
Johan Sandström (oceanograf) (1874–1947)
Johan Sandström (TV-man) (1940–2003)
Johan Sandström (formgivare) (född 1977)